William English ist der Name folgender Personen:

* William English (Ingenieur) (Bill English, 1929–2020), US-amerikanischer Computeringenieur 
 William English (Schlagzeuger), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger 
 William E. English (1850–1926), US-amerikanischer Politiker
 William Hayden English (1822–1896), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Bill English (* 1961), neuseeländischer Politiker
 Bill English (Schauspieler) (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler